«Сольнок» () — венгерский футбольный клуб из города Сольнок. Клуб основан в 1910 году. Выступает в Первой лиге Венгрии. Домашние матчи проводятся на стадионе Тисалидети () вместимостью 10 000 зрителей. Главный тренер — Симон Антал ().

История клуба 

Клуб был основан в 1910 году под первоначальным названием «Szolnoki MÁV SE». Изначально участники клуба не достигли выдающихся достижений, и до 1937 года клуб находился во Второй лиге. Однако в дальнейшем «Сольнок» улучшил свои позиции в чемпионатах, а в 1941 году получил Кубок Венгрии по футболу (единственный раз в своей истории). В течение своей последующей истории клуб неоднкратно менял названия:
 1912—1948 — Szolnoki MÁV SE;
 1948—1949 — Szolnoki Vasutas SE;
 1949—1953 — Szolnoki Lokomotív SE;
 1953—1956 — Szolnoki Törekvés SE;
 1956—1979 — Szolnoki MÁV SE;
 1979—1996 — Szolnoki MÁV MTE;
 с 1996 — Szolnoki MÁV FC.

Команда выступает на собственном стадионе Тисалидети, открытом в 1974 году.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль на HLSZ.Hu 
 - информация о клубе на Focitipp.Hu 

Футбольные клубы Венгрии